een keizerin en regentes van China, zie Ci'an
 een persoon uit de Ierse mythologie, zie Cian (mythologie)
 een Ierse folkband, zie Cian (band)